Megara může označovat:

 Megara – starořecké město v Attice
 Megara Hyblaia – starořecké město na Sicílii
 Megara – názvy dalších starořeckých kolonií
 Megara (Kartágo) – čtvrť ve starověkém Kartágu
 Megara (mytologie) – starořecká mytologická postava